Josefina Vázquez puede referirse a:

 Josefina Zoraida Vázquez (1932), escritora e historiadora mexicana.
 Josefina Vázquez Mota (1961), economista y política mexicana, candidata a la presidencia de la república en 2012.